Клаудиус () — фамилия.

Известные носители:

 Клаудиус, Вильгельм (1854—1942) — немецкий художник-импрессионист, график, иллюстратор.
 Маттиас Клаудиус (1740—1815) — немецкий писатель и журналист.
 Лесли Клаудиус (род. 1927) — индийский спортсмен, хоккеист на траве; трёхкратный Олимпийский чемпион.
 Клаудиус, Георг Карл (1757—1815) — германский детский писатель.
 Клаудиус, Эдуард (1911—1976) — немецкий писатель.

Примечания